Мойсовский () — македонская фамилия. Известные носители:

 Мойсовский, Ангел — Народный герой Югославии.
 Мойсовский, Бобан — македонский певец. 
 Мойсовский, Наумче (род. 1980) — македонский гандболист, защитник клуба «Металург» и сборной Македонии.